Групата е съставена от 12 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Новите отбори в групата са Торпедо (Русе), Спартак (София), Торпедо (Димитрово) и ДНВ (Пловдив). Актуален шампион е Динамо (София).

Класиране

Влизат 
 Ударник (София)
 Локомотив (София)
 ВМС (Сталин)
 Спартак (Плевен)

Отпадат 
 Червено знаме (София)
 Строител (София)
 Торпедо (Плевен)
 Торпедо (Русе)

Резултати 

За да се ограничи доминирането на софийски отбори в А група, броят на изпадащите и влизащите състави е разграничен съответно на столични и провинциални тимове. Тъй като заелият първо място в крайното класиране на Б група – Ударник, е от София, той влиза на мястото на последния в А група софийски отбор – Строител. Неговият подгласник, също тим от столицата – Локомотив, играе плейофи със следващия най-зле класиран състав от София в елитната група – Червено знаме. Последните два провинциални отбора в крайното класирани на А група – Торпедо (Плевен) и Торпедо (Русе), са заменени от първите извънстолични тимове в Б група – ВМС (Сталин) и Спартак (Плевен).

Републикански първенец 
ЦДНА (София):
Стефан Геренски, Г.Кекеманов, Георги Цветков, Манол Манолов, Георги Енишейнов, Г. Насев, Стефан Божков(капитан), Гаврил Стоянов, Атанас Цанов, Нако Чакмаков, Димитър Миланов, Михаил Янков, Панайот Панайотов, Г. Василев, Стефан Т. Стефанов, Г. Русев, П. Михайлов, Ан. Миланов,
Треньор: Крум Милев

Плейофи

Голмайстори

Източници 
 Българските футболни първенства 1924-2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1951
1951